Was tun? steht für:

 Was tun? (Lenin), Schrift von Wladimir Iljitsch Lenin (1902)
 Was tun? (Tschernyschewski), Roman von Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski (1863)